Экономика Канады в настоящее время занимает 16-е место в мире по размеру ВВП по ППС и 10-е место — по размеру номинального ВНП.

Экономике Канады очень сильно благоприятствуют близость США и различные торговые договоры, такие как автомобильный договор (1965—2001), канадско-американское соглашение о свободной торговле 1989 (фр. ALE, англ. FTA) и североамериканское соглашение о свободной торговле 1994 (НАФТА).

История 
Ещё до прибытия в Канаду европейцев португальцы и скандинавы уже ловили рыбу в Атлантическом океане, недалеко от современной провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

В начале европейской колонизации Канады главным источником доходов была охота и торговля шкурами. Британцы обосновались на севере и северо-западе Канады, в современных провинциях Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба и в нынешних территориях Нунавут, Северо-Западные территории и Юкон. Эта обширная, очень слабо заселённая территория (не более 300 европейских жителей) управлялась Компанией Гудзонова залива. В то же время на востоке Канады, там, где сейчас располагаются провинции Остров Принца Эдуарда, Нью-Брансуик, Новая Шотландия, Онтарио и Квебек, обосновались французы. Эта территория была известна под названием Новая Франция.

Французские и английские купцы исследовали эту область и занимались торговым обменом с бедными племенами алгонкинов, ирокезов и гуронов, меняя такие никудышные предметы, как стеклянные шарики, а также домашнюю утварь и металлические орудия на шкуры животных. Другие купцы предпочитали непосредственно охотиться на животных, шкуры которых впоследствии продавались в Европе.

XIX век 
За XIX век экономика Канады стала более зависима от земледелия, скотоводства и добычи полезных ископаемых. Значение охоты радикально уменьшилось. Однако, принимая во внимание огромный размер страны, экономика Канады различалась от области к области.

В Онтарио главным источником доходов было земледелие и добыча полезных ископаемых. Эта провинция была тогда одним из крупнейших в мире центров земледелия и скотоводства. Квебек был промышленным, железнодорожным, портовым и банковским центром Канады, а также крупнейшим производителем электричества. Атлантические провинции значительно зависели от рыболовства, а провинции Центрального Запада — от земледелия (особенно от зерновых культур).

XX—XXI века 
В первые десятилетия XX века Онтарио пережила быстрый процесс индустриализации. Эта провинция стала крупным промышленным и банковским центром, однако Квебек сохранил за собой ведущее положение. Экономика Атлантических провинций стала зависеть, главным образом, от производства древесины и её производных, тогда как на Центральном Западе главным источником доходов оставалось земледелие, исключая Британскую Колумбию, которая, благодаря Ванкуверу, стала главным банковским центром Канадского Запада.

После Второй мировой войны Канада пережила быстрый процесс индустриализации. Экономика процветала на протяжении двух десятилетий, но быстрота экономического роста вызвала нехватку квалифицированной рабочей силы. Чтобы попытаться решить эту проблему, в 1960-х страна открыла свои двери иммигрантам всех национальностей.

До 1960-х Монреаль оставался финансовой столицей Канады. Однако много предприятий и магазинов этого города и провинции контролировалось англоязычными, преобладающими в квебекской экономике с начала XIX века. Лучшие рабочие места были предназначены для свободно говорящих по-английски. Хотя были и другие факторы, именно это стало важной причиной квебекского национализма, который достиг высшей точки ко времени принятия законов, сделавших обязательным использование французского языка на предприятиях с более чем 50 служащими. Финансовым предприятиям, располагавшимся в Монреале, в то время финансовой столице Канады, пришлось переехать в Торонто. Мультинациональные предприятия, рынок которых распространялся за границы Квебека, также переехали в Торонто, окончательно ставший финансовой столицей Канады в 1970-х.

Вскоре после Второй мировой войны в провинции Альберта были открыты крупные запасы нефти, что объясняет быстрый экономический рывок этой провинции, особенно после первого нефтяного шока 1973. В настоящее время Калгари и Эдмонтон являются важными железнодорожными, промышленными и финансовыми центрами, а экономика провинции имеет больший рост, чем вся остальная страна.

В 1987 году Канада подписала с США канадско-американское соглашение о свободной торговле (ФТА). В 1994 году в зону свободной торговли вошла Мексика в качестве нового члена Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

В 1970-е в канадской экономике начался период спада, продлившийся до конца 1980-х. Значительно выросли правительственные расходы, и в госбюджете образовался растущий дефицит порядка десятков миллиардов американских долларов.

В 1993 году Пол Мартин стал министром финансов Канады. За десять следующих лет экономика страны улучшилась, частично из-за снижения торговых налогов, а также благодаря ФТА и НАФТА. Государственный долг в 36 миллиардов американских долларов был выплачен, государственный дефицит в 42 млрд долларов был аннулирован (в настоящее время бюджетный излишек канадского правительства составляет 33,8 млрд долларов), а процентное отношение общего внутреннего долга страны к её ВВП уменьшилось с 71,2 % в 1993 до 53 % в 2003, когда Мартин стал новым премьер-министром страны. С тех пор Канада продолжает экономически развиваться.
Докризисный уровень ВВП был достигнут к 2010 году.

 Приватизация
Финансовое положение Канады стало особенно трудным в начале 90-х: в 1993 дефицит государственного бюджета превысил 5 % от ВВП, а государственный долг (включая долг провинций) составил почти 100 % от ВВП. В 1995 году правительству Канады удалось сократить уровень дефицита до 4 % от ВВП.

Реализация программы приватизации в Канаде началась в 1985 году и продолжалась до 1996—1998. Программа полностью придерживалась принципов индивидуального подхода к приватизации каждого отдельного предприятия, пользуясь предложением акций на фондовом рынке для населения, продажей посредством тендера и посредством переговоров. К 1997 году было приватизировано 26 государственных предприятий, в том числе государственная авиакомпания, государственная железнодорожная и объединённая нефтяная компании, а также компания по обогащению урана, телекоммуникационные компании и компании, производящие самолёты и оружие. Поступления от приватизации составили 7,6 млрд долларов, из которых примерно 6 млрд получило Правительство.

Программа приватизации в Канаде расширила рынки капитала и поспособствовала росту эффективности бывших государственных предприятий. Доходы от приватизации, составившие около 2,8 миллиарда долларов в 1995, позволили правительству сократить займы.

ВВП 
см. Валовой внутренний продукт
 2018 — 2 %
 2019 — 1,6 %
 2020 — ... %

Финансовая система 
Официальная валюта — канадский доллар.

Бюджетно-налоговая политика 
Бюджетная политика Канады формулируется Правительством Канады, когда оно представляет свой годовой бюджет Палате общин. Эта политика влияет на экономику посредством субсидий и пособий, предоставляемых Правительством. К тому же, бюджетная политика устанавливает ставки подоходного налога, налога с оборота, акцизного налога и других видов доходов Правительства Канады.

Денежно-кредитная политика 
Денежно-кредитная политика Канады проводится Банком Канады, который влияет на краткосрочные процентные ставки, ежедневно объявляя о колебаниях в сторону повышения или понижения своей процентной ставки, или ставки рефинансирования. Изменяя таким образом ставку рефинансирования, Банк Канады обеспечивает себе контроль над всеми другими процентными ставками, такими как ставки по ипотечным займам и т. п. К тому же, это влияние на ставки может иметь следствием изменения валютного курса канадского доллара.

Инфляция 
«Банк Канады имеет целью удерживать инфляцию на расчётном уровне в 2 %, то есть в срединной точке целевого диапазона колебаний от 1 до 3 %. Несмотря на то что меры по контролю над инфляцией проводятся в зависимости от мирового ИПЦ, для расчёта тенденциозной инфляции и проведения своей политики Банк пользуется опорным индексом. Уровень роста этого индекса предоставляет более надёжную меру основной тенденции инфляции и является лучшим показателем предстоящего изменения мирового ИПЦ» (отрывок с оф. страницы Банка Канады).

Индекс потребительских цен (мировой ИПЦ) — «Мера изменения цен, публикуемая статистическим ведомством Канады и получаемая сравнением розничных цен типичной „потребительской корзины“ товаров и услуг за две различные даты» (отрывок с оф. страницы Банка Канады).

Опорный индекс — «Вид индекса потребительских цен, исключающий восемь самых неустойчивых составляющих последнего (фрукты, овощи, бензин, мазут, природный газ, проценты по ипотечным займам, внутригородской транспорт и табак, — представляющие 16 % корзины ИПЦ) и эффект изменения косвенных налогов на другие составляющие. (До мая 2001 в качестве опорного индекса Банк Канады использовал ИПЦ без продуктов питания, энергии и эффекта изменения косвенных налогов)» (отрывок с офиц. страницы Банка Канады).

Первичный сектор

Сельское хозяйство 

В сельском хозяйстве Канады велика роль государственных субсидий
 Земледелие
Земледелие: сельскохозяйственные земли занимают примерно 7 % Канады. Более 3/4 этой площади, используемой для выращивания сельскохозяйственных продуктов, расположено в провинциях Центрального Запада страны. Эти провинции производят, в основном, пшеницу, одним из крупнейших мировых производителей которой Канада и является. Половина всей пшеницы, произведённой в Канаде, выращено в Саскачеване. Второй крупнейший производитель пшеницы в стране — это Альберта, далее идёт Манитоба.
Фермеры этой области, заботящиеся о диверсификации выращиваемых продуктов, начали также выращивать культивированную чечевицу, рапс и женьшень, чтобы ответить на растущий в стране спрос на эти продукты.

В Атлантических провинциях главным возделываемым растением является картофель.

На востоке Канады бо́льшая часть продуктов земледелия выращена на равнинах Великих озёр и в долине реки Святого Лаврентия. Жаркое лето юга Онтарио и Квебека и длинный вегетационный период в этой области позволяют выращивание самых различных продуктов, таких как латук, огурец, кукуруза, яблоки, клубника и табак.

 Скотоводство

Провинции Центрального Запада различаются и по скотоводству. Альберта, обладающая крупнейшим поголовьем канадок (или Bos taurus, канадская порода коров) в стране,— это провинция с лучшим в Канаде индексом мясной продуктивности, и бо́льшая часть говядины перевозится и реализуется в других регионах страны или экспортируется в США.

Британская Колумбия — крупнейший в стране производитель мяса цыплят и яиц.

Квебек является крупнейшим в Канаде производителем молока, обладая вторым по величине поголовьем крупного рогатого скота в стране. Франкоязычная провинция является также крупнейшим производителем молочных продуктов. Второй производитель молока, Онтарио, обладает, в свою очередь, третьим по величине поголовьем крупного рогатого скота.

 Виноделие

Рыболовство 
Рыболовство — старейшая экономическая деятельность в Канаде. Большая Ньюфаундлендская банка — шельфовая отмель — расположенная непосредственно к востоку от Новой Шотландии, Нью-Брансуика, Ньюфаундленда и Лабрадора, богата рыбными косяками, представляющими собой один из крупнейших мировых запасов. Рыбная промышленность Атлантических провинций ловит, главным образом, раков, лангустов, креветок и карпов. Значение других видов морских животных (все виды рыб), также имевших экономическую ценность для рыбаков, радикально уменьшилось за последние десятилетия из-за их чрезмерного лова. Тресковый кризис 1992 года привёл к запрету трескового рыболовства вдоль восточного побережья страны и разорению многих рыболовецких предприятий, особенно в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Последствия кризиса продолжают ощущаться до настоящего времени.

В Британской Колумбии наиболее важным видом является лосось. Британская Колумбия — это область, доля лосося в улове которой наибольшая во всей Северной Америке.

Лесное хозяйство 

Около 40 % поверхности Канады покрыто тайгой, что позволяет ей быть крупнейшим экспортёром леса (и его производных) и одним из крупнейших в мире производителей бумаги. Эта продукция предназначается как для внутреннего рынка, так и для США, являющихся основным покупателем. Британская Колумбия стоит во главе этой отрасли, за ней следуют Квебек и Онтарио.

Агентства канадского правительства устанавливают пределы производства и субсидии, помогающие защитить земледелие и скотоводство страны от колеблющихся цен и от зарубежных продуктов. Подобные агентства содействуют продаже продуктов самими производителями, помогая им посредством услуг и необходимых в сельскохозяйственной деятельности материалов.

Вторичный сектор

Добывающая промышленность 
Разнообразие и незанятость полезных ископаемых Канады делают её одним из крупнейших мировых экспортёров продукции горнодобывающей промышленности.

Однако двумя важнейшими минеральными ресурсами остаются нефть и природный газ.

Нефтедобыча 

В настоящее время Канада является седьмым по величине производителем нефти, её опережают только Саудовская Аравия, Россия, США, Иран, Китай и Мексика. 
Канада — крупный экспортёр нефти.

Провинция Альберта обладает значительными запасами этих природных ресурсов и является национальным лидером по их добыче. В Альберте также находятся огромные запасы битума в виде битумных песков; битум может быть использован для переработки в нефть в условиях растущих цен на нефть.
Скачок цен с 2006 породил значительный рост инвестиций и производства «битумной нефти». В будущем, если цены сохранятся на прежнем уровне или продолжат расти, Канада легко могла бы стать одним из крупнейших поставщиков нефти в мире.

Горнодобыча 
Горнодобывающая промышленность: 
Канада является одним из крупнейших производителей алюминия, меди, железа, никеля, золота, урана и цинка. 
Разнообразие и незанятость полезных ископаемых Канады делают её одним из крупнейших мировых экспортёров продукции горнодобывающей промышленности.

В Онтарио расположены большие запасы алюминия, меди, никеля, серебра, титана и цинка; эта провинция — национальный лидер по добыче полезных ископаемых и крупнейший в мире поставщик никеля. 
В Квебеке располагаются большие залежи железа, цинка и асбеста. 
Крупнейший производитель железа в Канаде — Ньюфаундленд и Лабрадор. 
Британская Колумбия — крупнейший в стране производитель меди, а Нью-Брансуик — цинка. 
Запасы саскачеванского урана являются крупнейшими в мире.

Обрабатывающая промышленность 
Автомобили, грузовики, авто- и авиазапчасти — это основные продукты, изготавливаемые в Канаде и входящие в расчёт валовой рыночной стоимости изготовленных продуктов;
далее следует пищевая промышленность.

Онтарио и Квебек производят более 75 % всех промышленных продуктов, изготавливаемых в Канаде, а Торонто и Монреаль являются основными центрами обрабатывающей промышленности страны.

 Автопром
В Канаде нет своих национальных предприятий по производству автомобилей или грузовиков. Вместо этого в Канаде производят свои машины многочисленные американские и японские автомобильные предприятия (почти все заводы размещены в Онтарио, за исключением трёх автобусных шведской Volvo и американского Paccar в Квебеке). Хотя часть машин, изготовленных в стране, предназначена для канадского рынка, большинство их идёт всё-таки в США.

Канадско-американский автомобильный договор (1965—2001)
  (BRP) (и входящий в него ) — производство снегоходов, мотовездеходов, мотоциклов, гидроциклов.

 Авиационная промышленность
Канада — мировой лидер в авиастроении и производстве поездов метро благодаря Bombardier Inc. Бо́льшая часть заводов предприятия Bombardier находится в агломерации Монреаля.

 Судостроение

В 2010-х в Канаде происходит возрождение судостроения, которое продиктовано долгосрочной правительственной инициативой в несколько миллиардов долларов (Национальная стратегия судостроения Канады, NSS), направленной как на восстановление федерального флота, Королевского флота Канады и судов береговой охраны Канады, так и на вдохновение новой жизни в судостроительную отрасль страны. 
 верфи:  (Seaspan's Vancouver Shipyards),  в Ванкувере

Другие важные производственные сектора Канады — это
нефтехимическая,
металлургическая и
электронно-телекоммуникационная промышленность.

Строительство 
Строительная промышленность Канады сконцентрирована, в первую очередь, в главных городах страны, где ежедневно поселяются многочисленные иммигранты. Это города Калгари, Эдмонтон, Монреаль и особенно Торонто. Эта промышленность очень развита в Торонто, где много зданий и небоскрёбов находятся в процессе строительства или проектирования. Торонто — второй в мире город по активности строительства небоскрёбов, немного уступающий в этом Шанхаю.

Третичный сектор 

Третичный сектор занимает более 67 % ВВП Канады, поэтому можно утверждать, что Канада — постиндустриальное государство. Общественные, торговые и личные услуги, включающие просвещение, здравоохранение, гостиничное дело и досуг, составляют 22 % ВВП Канады и являются крупнейшим источником доходов страны.

Второй по величине источник государственных доходов — финансовые операции. Торонто и Монреаль — это главные финансовые центры Канады. В Торонто находится главная фондовая биржа страны, Toronto Stock Exchange, вторая по активности в Америке и шестая — в мире. Монреаль и Ванкувер также имеют фондовые биржи, но меньшего значения. (Монреальская и Торонтская биржи были объединены в начале 2008).

Туризм 

Туризм — один из основных источников дохода Канады. Она находится на пятом месте по посещению иностранными туристами, уступая в этом Франции, Испании, США и Италии. Там находятся самые различные достопримечательности. Торонто, Монреаль и Ванкувер являются самыми посещаемыми городами страны.

Транспорт 

В Канаде очень много областей с пересечённым рельефом, представляющих препятствия для транспорта, — например, горы, большие озёра и леса. Несмотря на это, страна обладает современной транспортной системой, причём одной из самых развитых в мире.

Железнодорожная сеть Канады включает более 80 000 километров путей. Это четвёртая в мире по величине железнодорожная сеть, уступающая лишь сетям США, России и Китая. Двумя основными железнодорожными компаниями страны являются Canadian National Railway и Canadian Pacific Railway, последняя считается к тому же крупнейшей трансконтинентальной железной дорогой в мире, основанной в 1884 году. Эти две компании управляются частными предприятиями. VIA Rail — это железнодорожная междугородняя пассажирская служба под контролем канадского правительства. Крупнейший железнодорожный узел страны — Монреаль, за ним следуют Калгари и Торонто. В Торонто, Ванкувере и Монреале имеются современные системы метрополитена.

Главные города Канады связаны между собой автострадами. Среди них выделяются Trans-Canada Highway («Трансканадская автомагистраль»), протянувшаяся на восемь тысяч километров от Тихого океана до Атлантического, и шоссе 401, или Macdonald-Cartier Freeway, самая используемая автострада в мире. Основной автодорожный узел Канады — Монреаль, за ним следуют Торонто и Калгари. Монреаль обладает развитой системой скоростных дорог.

Главными портовыми центрами Канады являются Ванкувер, Монреаль, Галифакс, Сент-Джон и Торонто. Морской путь Святого Лаврентия позволяет большим судам проходить от Атлантического океана до Великих озёр. Главными воздушными воротами страны являются Торонто, Ванкувер и Монреаль. Основной авиакомпанией страны считается Air Canada.

Главными аэропортовыми центрами страны являются Торонто, Ванкувер и Монреаль. Главным воздушно-транспортным предприятием страны является Air Canada.

Энергетика 

Канада — один из крупнейших в мире потребителей энергии на душу населения, в первую очередь, из-за своей индустриализированной экономики и своего сурового климата зимой. Канада обладает крупными источниками возобновляемой энергии, такими как многочисленные крупные реки и озёра, сильные постоянные ветра в центральной и восточной областях, самые высокие морские приливы в заливе Фанди в Новой Шотландии. Страна выделяется также и по невозобновляемым энергетическим запасам. Она владеет крупнейшими в мире запасами урана в Саскачеване и крупными запасами нефти и природного газа в Альберте. Последняя провинция также располагает крупнейшими в мире запасами битумного песка.

Более 60 % электричества, потребляемого в стране, производится на гидроэлектростанциях, 18 % — на атомных станциях, 12 % — на теплоэлектростанциях, работающих на природном газе, 8 % — на теплоэлектростанциях, работающих на угле, и 2 % идёт от других энергетических источников. Все провинции Канады, за исключением острова Принца Эдуарда, производят электроэнергию с излишком (особенно Квебек), который экспортируется в США. Канада принадлежит к немногим развитым странам, экспортирующим энергию за границу. Экспорт электричества в США является важным источником доходов для Квебека и Ньюфаундленда и Лабрадора.

С 2007 года в восточных провинциях расширяется строительство ветряных электростанций, но объём выработанной ими энергии остаётся незначительным.

Пресная вода 
Канада располагает значительными запасами пресной воды, за которые США совершают платежи в области Великих озёр. Экспорт пресной воды Канады в США является предметом периодически повторяющихся обсуждений.

Трудовые ресурсы 
Экономически активное население Канады составляло 17,37 млн работников (2004). На эту дату около 72,5 % лиц мужского пола старше 18 лет входило в состав канадского экономически активного населения, тогда как своего максимума после Второй мировой войны в 78,7 % соотношение достигло в 1981 году. К экономически активному населению относилось около 59 % лиц женского пола старше 18 лет. Среднегодовой доход мужчин составлял около 40 700 канадских долл., женщин — около 28 400 канадских долл.

Примерно 35 % экономически активного населения являлось членами профсоюзов. Лишь 2 % крестьян состояло в профсоюзах, тогда как доля работников государственного управления с профсоюзным билетом составляла около 80 %.

 Безработица

Торговые отношения

С США 
Канада — крупнейший торговый партнёр США. Ежегодная торговля между двумя странами превышает 1,4 триллиона канадских долларов. Для сравнения, эту величину американская торговля со всеми странами Латинской Америки, вместе взятыми, превысила в 1999 году. Стоимость американского экспорта в Канаду превышает стоимость американского экспорта в Европейский союз. Лишь торговля, проходящая на мосту Амбассадор между Уинсором (Онтарио) и Детройтом (Мичиган), стоит всего американского экспорта в Японию. Значение Канады для США заключается не только в близости Канады к американским границам, но она является и основным международным потребителем продукции 35 из 50 американских штатов.

Двусторонняя торговля увеличилась примерно на 50 % с 1989 года, когда вступила в действие ФТА, по 1994 год, когда вступила в действие НАФТА, заменяющая договор 1989. С тех пор объём международной торговли увеличился примерно на 40 %. НАФТА постепенно снизила существующие препятствия между странами-членами (Канадой, США и Мексикой) и сделала более свободными правила в различных отраслях, таких как сельское хозяйство, услуги, электроэнергетика, финансовые услуги и инвестиции. НАФТА является крупнейшим в мире пространством свободной торговли, населённым 440 миллионами человек.

Важнейшей составляющей американской торговли с Канадой является автомобильный сектор. С 1965 года, за время действия автомобильного договора (Canada-United States Automotive Agreement), убравшего все таможенные препятствия в торговле автомобилями, грузовиками и их комплектующими между двумя странами, двустороння торговля товарами автомобильной промышленности выросла с 715 миллионов долларов в 1964 году до 104,1 миллиарда долларов в 1999 году. Положения этого договора были включены в договоры 1989 и 1994 годов. Однако с 2007 спад в производстве автомобилей, вызванный мировой конкуренцией и ростом цен на нефть, ведёт к уменьшению объёмов этой торговли.

США — крупнейший рынок сбыта сельскохозяйственных товаров Канады. Треть всех канадских продовольственных товаров экспортируется в США. В свою очередь, Канада является вторым по объёму рынком сбыта США. Прежде всего, Канада импортирует американские фрукты и растительные продукты. Приблизительно две трети всех товаров из дерева и его производных, например, из целлюлозы, экспортируется в США.

В 2000 году совокупный объём торговли энергоносителями между Канадой и США составил 21 миллиард долларов. Основными составляющими этой торговли стали нефть, природный газ и электроэнергия. Канада является крупнейшим в мире поставщиком нефти для США. Около 16 % нефти и 14 % природного газа, использующиеся в США, происходят из Канады.

В то время как 95 % двусторонней торговли между Канадой и США не представляют никакой значительной проблемы, обе страны спорят насчёт оставшихся 5 %, особенно в сельскохозяйственном и культурном секторах. В целом эти проблемы решены либо на двусторонних совещательных форумах, либо посредством жалоб в ВТО или в департамент НАФТА по разрешению споров. В мае 1999 американское и канадское правительства заключили соглашение о спектаклях, которое будет гарантировать более широкий доступ канадскому рынку к части постановок спектаклей США. По взаимному согласию обе страны подали жалобу в международный суд из-за спора о заливе Мэн и обе согласились с судебным решением от 12 октября 1984 года. Сегодня одна из проблем в торговых отношениях между Канадой и США касается канадско-американского леса: американцы считают, что Канада необоснованно субсидирует свою лесную промышленность.

В 1990 году США и Канада подписали Fisheries Enforcement Agreement, договор, служащий для препятствования или, по крайней мере, минимизации незаконного рыболовства в американских и канадских водах.

Во время визита американского президента в Канаду в феврале 1995 года Канада и США подписали авиационное соглашение, имеющее целью значительно увеличить воздушные перевозки между двумя странами. Обе страны разделили также между собой операции на морском канале реки Святого Лаврентия, соединяющем Великие озёра с Атлантическим океаном.

США — крупнейший торговый инвестор Канады. В конце 1999 года стоимость акций в прямых американских инвестициях в Канаду была оценена в 116 миллиардов долларов, или 72 % иностранных инвестиций в Канаду. Американские инвестиции направлены, в первую очередь, в металлургическую и добывающую, нефтехимическую промышленность, в производство машин и транспортного оборудования, а также в финансовые операции. В то же время, Канада занимает третье место среди иностранных инвесторов США. Стоимость акций в прямых канадских инвестициях в США в конце 1999 была оценена в 90,4 миллиарда долларов. Канадские инвестиции в США направлены, в основном, в обрабатывающую промышленность, оптовую торговлю, торговлю недвижимостью, нефть и финансовые и страховые операции.

С другими странами 
Канада входит в состав АТЭС, экономического блока, имеющего целью превратить тихоокеанский регион в зону свободной торговли, включающую азиатские, американские страны и Океанию. Страна является членом «большой семёрки», политико-экономической группы, объединяющей семь самых индустриально развитых в мире стран.

Проблемы

Межпровинциальные 
Тогда как продолжительное нахождение англо- и франкоязычного населения в конституционном тупике традиционно разделяло Канаду, либерализм и постепенное уменьшение интереса к квебекскому сепаратизму со стороны квебекских же политиков определили современную франкоязычную политику. Это изменение уменьшило напряжённость между англо- и франкоязычными, а возможное отделение Квебека от остальной страны больше не считается большой проблемой.

Несмотря на то что в настоящее время страна переживает фазу монотонного экономического роста с ВВП, ежегодно увеличивающимся на 2,4 %, этот рост неоднороден по всей стране и особенно значителен в провинциях Альберта, Британская Колумбия и Онтарио. Три территории и большинство остальных провинций, исключая Квебек, сталкиваются с экономическими трудностями, вызванными относительно мало диверсифицированной экономикой и растущей безработицей, что заставило многих жителей этих областей переселиться в провинции с быстрым экономическим ростом.

С США 
Канадское население с первых лет XX века очень беспокоит тема социальных, политических и экономических отношений с США. Несмотря на уменьшение утечки мозгов в связи с экономическим спадом, обрушившимся на США в период с 2001 по 2003 год, экономика Канады тоже пострадала за этот период. Велись споры о торговых пошлинах, многосторонних военных действиях и полемика о канадском законодательстве, среди прочих затрагивавшая такие темы, как однополый брак, иммиграция и терапевтическое использование индийской конопли, что усугубило напряжённость между Канадой и США. Две страны, о которых идёт речь, казалось, шли в разных направлениях относительно вышеперечисленных спорных вопросов, и это могло бы создать ещё больше проблем в будущем.

В настоящее время основные проблемы между Канадой и США в области экономики этих стран связаны с пошлинами, которые применяются США на некоторые товары, импортируемые из Канады и потому подлежащие свободному запуску в торговлю между этими двумя странами, и с новой таможенной политикой США, которая становится всё строже и строже и порождает возможность существенного уменьшения числа американских туристов на канадской земле.

С другими странами 
Канада ведёт давний спор с Бразилией по вопросу субсидирования их крупных авиастроительных компаний (канадской Bombardier и бразильской Embraer). Как Bombardier, так и Embraer получают от своих правительств субсидии. Кризис начался в 1996 году, когда канадское правительство запросило бразильское правительство насчёт субсидий, предоставляемых Embraer. Бразильское правительство ответило встречным запросом канадскому правительству. До настоящего времени ситуация по-прежнему остаётся тупиковой, и это затрагивает торговые отношения между двумя странами.

Канада имеет также политический и экономический спор с Испанией. Испанские рыбаки ловят рыбу в водах Больших Банок, расположенных к востоку от Ньюфаундленда и Лабрадора. В этих водах обитают большие косяки рыбы, но популяция числа видов там быстро падает. В 2000 г. рыбакам Ньюфаундленда и Лабрадора запретили рыбачить в области Больших Банок около Ньюфаундленда и Лабрадора, где обитала бо́льшая часть видов, популяция которых быстро падала, что серьёзно затрагивало экономику местного рыболовства. С другой стороны, испанские рыбаки, обладающие современными судами, по-прежнему рыбачат в области Больших Банок, расположенной в международных водах (более 200 километров от канадского побережья), что делает бесполезными меры, принятые против ньюфаундлендских и лабрадорских рыбаков. К тому же, испанские суда часто заходят в канадские воды. В 1995 г. испанское рыболовецкое судно Estai было поймано канадскими морскими силами в международных водах. Это привело к протесту со стороны испанского правительства, ссылающегося на то, что его суда имели право рыбачить в международных водах. Для защиты своих рыболовецких судов Испания отправила военный корабль. В настоящее время ситуация остаётся тупиковой.

См. также 
 Экономика Северной Америки
 Большая двадцатка

Предприятия:

Ссылки 
 Рост экономики Канады почти остановился в конце 2019 года  // Вести.ру, 28 февраля 2020
 Обзор экономики Канады /вебархив/

 Внешняя политика и международная торговля Канады  
 Canada  в CIA World Factbook

Примечания